Ивашковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ивашковичи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Ивашковичи — посёлок в Петриковском районе Гомельской области.
 Ивашковичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Ивашковичи — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Ивашковичи — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.